Lee je lahko:
 Lee (priimek)
 M3 Lee - tank
 General Lee - avtomobil iz ameriške Tv nanizanke
 Lee - reka na Irskem